Mairi est le nom donné à un être surnaturel en Basse-Navarre. D'après la croyance populaire, il est doté de forces colossales. Pour certains c'est une sorte d'humain ayant vécu au Pays basque il y a très longtemps. C'est à peine s'il est connu sous ce nom, hors de cette région.

Les Mairi transportaient, à mains nues, d'énormes blocs rocheux de la montagne de l'Arradoi au lieu de construction des châteaux, des dolmens et autres. Les grandes dalles de pierre comme celles qui recouvrent Mairietxe (maison de Mairi) ou le dolmen de Gaxteenia à Mendive, d'Armiaga à Behorlegi (Basse-Navarre/Bere-Nafarroa) furent transportées par une Mairi. La grande dalle de Mendive située sur la butte de Gaxteenia, a dû être transportée ici depuis le mont Armiaga ou d'Urtxuri: ce sont les endroits les plus proches où l'on peut extraire ce type de roche rouge. On dit que la Mairi l'avait portée sur sa tête alors qu'elle filait de ses deux mains.

Les thèmes de cette légende sont répandus dans une grande partie du Pays basque, certains même au-delà. C'est ainsi que l'une des laminak qui vivait à Lezao, dans une grotte d'Entzia, porta sur sa tête les grandes pierres du dolmen d'Arrizala, proche d'Agurain (Araba/Alava), tout en filant avec son fuseau et sa quenouille.

Les Mairi figuraient aussi dans quelques récits souletins. On disait que ceux-ci se réunissaient avec les laminak pour s'amuser, un jour par semaine dans la campagne de Mendi. Ceci laisse penser que les Mairi étaient de sexe mâle.

Étymologie

Bibliographie 
 
 
 
 
 

Créature fantastique de la mythologie basque